Rea (Italië), een plaats in Italië
Rea (Missouri), een plaats in de VS
Reanimatiekamer, een ruimte binnen een spoedafdeling van een ziekenhuis
Rechtbank van eerste aanleg, een rechtbank in het Belgische rechtsbestel